Westburg ist eine Bezeichnung für die
Waldsteinburg, Sachsen
Westburg (Ruine Brandenburg), Thüringen
 Burg Landsberg (Elsass), Elsass
Siehe auch:
Westberg
Westenburger
Westerburg (Begriffsklärung)
Westerbork